MBV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Masa (Papua Nuova Guinea)